Messe kan henvise til flere artikler:
Handelsmesse – marked, købestævne
Messe (gudstjeneste) – romersk-katolsk nadvergudstjeneste
Messe (musik) – et stykke musik, som altovervejende hovedregel komponeret til teksterne i den romersk-katolsk nadvergudstjeneste
Messe (sang) – en monoton syngemåde efter særligt, oldkirkeligt skema brugt i gudstjenester i forskellige kristne trossamfund i stedet for almindelig højtlæsning/recitation. Bruges primært ved kollekter (bønner) og i den eukaristiske bøn (romersk-katolsk) eller nadverbønnen (evangelisk-luthersk)
Messe (skibsdel) – besætningens spise- og opholdsrummet  i et skib
Kermesse - årlig fest for en kirkebygnings indvielse
Højmesse - Gudstjeneste